Les Cadolles: indret del poble de Pessonada, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Les Cadolles: indret del terme municipal de Talarn, al Pallars Jussà